Бигфут:

 Бигфут — гипотетическое существо, наподобие снежного человека.
 «Бигфут» — американский фильм 1970 года.
 Бигфут — прозвище борца смешанного стиля Антониу Силва.
 Bigfoot — монстр-трак, на базе Ford F-250. Часто бигфутами называют монстр-траки вообще.
 Argo BigFoot 6x6 — полноприводный вездеход-амфибия.

См. также 
 Большая Нога — вождь индейского племени миннеконжу.
 Большая нога — прозвище Мэттью Макгрори, известного огромным ростом и самым большим в мире размером ноги.